Die Reisezugwagen NSB Type 7 sind eine Baureihenfamilie aus Leichtmetall, die zwischen 1982 und 1988 von Strømmens Værksted für Norges Statsbaner für den Betrieb auf Fernverkehrsstrecken in Norwegen gebaut wurde.

Geschichte 
Ab dem 1. Dezember 1996 wurden der Fahrzeugpark bei der Aufteilung in den Infrastrukturbetrieb Jernbaneverket (heute Bane NOR) und in die Betriebsgesellschaft Norges Statsbaner BA, die wiederum selbst ab dem 1. Juli 2002 in eine Aktiengesellschaft Norges Statsbaner AS umgewandelt wurde, an NSB BA übertragen. 2016 wurden die Fahrzeuge von NSB AS in die staatseigene Gesellschaft Norske tog ausgelagert.

Am 23. April 2019 entstand der Verkehrskonzern Vy, in den Norske tog als eigenständige Gesellschaft eingegliedert wurde. Für die Angebotsphase bei der Aufteilung des Personenverkehrs in einzelne Verkehrspakete wurde Vy Tog gegründet. Mit dem Zuschlag für den Verkehr des Traffikkpakke 3 Vest wurden die Fahrzeuge am 13. Dezember 2020 an Vy Tog übertragen.

Modernisierung 
Im Laufe der Jahre wurden die Wagen mehrfach umgebaut. Bei der letzten Modernisierung (2008–2011) wurden alle Fahrzeuge mit Klimaanlage, Steckdosen an den Sitzen, WiFi/WLAN und Internetzugang ausgestattet. Im Herbst 2020 erhielten alle Wagen das grüne Vy-Design.

Einsatz 
Die Baureihe wird seit Dezember 2020 durch Vy Tog nur auf der Bergenbane (Oslo-Bergen) verwendet. Bis September 2020 wurde sie auch in Fern- und Nachtzügen der Sørlandsbane (Oslo–Kristiansand–Stavanger) und bis 2013 auf der Dovrebane (Oslo–Trondheim) verwendet. In den 1990er Jahren wurden sie einige Jahre lang auf der Vestfoldbane eingesetzt. Ein Einsatz auf anderen Strecken kam nur in Ausnahmefällen vor.

Zukunft 
Da die bisherigen Fernzüge das Ende ihrer Lebensdauer erreichen, sollen sie ab 2026 durch neue ersetzt werden. Um den Hersteller auszuwählen, wurden Stadler, Alstom Transport Norwegen AS, CAF und Talgo von Norske Tog zur Angebotsabgabe eingeladen.

Zugkonfiguration 
Ein Fernzug besteht aus 6–9 Wagen:
 A7-1 (1. Klasse; Komfort)
 BC7-1 (Rollstuhlplätze und Familienabteil)
 B7-6 (2. Klasse, keine Haustiere erlaubt)
 FR7-3 (Bordbistro)
 2 × B7-4 (2. Klasse)
 B7-5 (2. Klasse, Reisende mit Haustieren)

Ein Nachtzug besteht aus 5–7 Wagen:
 2–3 WLAB-2 Schlafwagen
 FR7-3 (Bordbistro)
 1–2 × B7-4 (2. Klasse, keine Haustiere erlaubt)
 B7-5 (2. Klasse, Reisende mit Haustieren)

Diese Züge werden von Elektrolokomotiven der Baureihe El 18 befördert.

Varianten 
Mit gelb markierte Wagentypen waren Stand 2012 im Einsatz.

Bei den im Einsatz befindlichen Sitzwagen der 2. Klasse können alle Doppelsitzbänke, die nicht an den Stirnseiten der Wagen fest angebracht sind, jeweils in Fahrtrichtung gedreht werden.

Entwicklung der Fahrzeuge durch Umbauten

Weblinks 

 
 
 Forumet "Stasjonen" - Varianter av B7 (norwegisch)
 Forumet "Stasjonen" - Forskjellen på B7-1 og B7-2 (norwegisch)

Einzelnachweise 

Reisezugwagen
Schienenfahrzeug (Strømmens Værksted)